Арха́нгел — село: Архангел  — село в Меленковском районе Владимирской области.
 Архангел  — село в Комсомольском районе Ивановской области.

См. также 
 Архангелка
 Архангеловка